La Fiesta del Bollu o de La Peruyal se celebra en el concejo asturiano de Parres, el último domingo, del fin de semana de julio. Esta festividad está declarada Fiesta de interés turístico regional y se divide en tres días los llamados "Kermesse, Bollu y Bollín". Desde el último sábado de julio a finales de mes o comienzos de agosto, en función del calendario.

Historia 
La Historia de la fiesta se remonta al año 1949, cuando los cinco fundadores de La Fiesta y la Sociedad, pusieron en marcha una idea que, años después, se convertiría en todo un símbolo de Arriondas y Parres, el 20 de agosto de 1950 se inaugura oficialmente la Sociedad “La Peruyal”. 

Actualmente la Sociedad “La Peruyal” es una de las sociedades culturales y de festejos que más socios tiene de Asturias (más de 2000), con el paso del tiempo la fiesta se ha convertido en una fecha señalada en el calendario de fiestas de Arriondas y del Oriente de Asturias. La fiesta, inspirada en la fiesta del Fiesta del Bollo, que se celebra el Domingo de resurrección en Avilés. La similitud con el festejo celebrado en Avilés es tal, que se repite exactamente los mismos estándares. Si bien en "La villa del adelantado", su festividad se resume en un desfile de carrozas a mediodía y una  posteriormente una gran comida en la calle, en Arriondas se celebra con un diferente intervalo de horas.

El Día Grande "La fiesta del Bollu" 
A mediodía, se celebra el desfile folclórico con numerosos grupos musicales, desde inmediaciones de la geografía nacional, e internacional. En sus desfiles han desfilado músicos de naciones como Israel, Escocia o Irlanda. Dentro de la geografía nacional, representaciones folclóricas de regiones como Castilla y León, País Vasco o Galicia. Una vez acabado el desfile folclórico, a media tarde, se da comienzo el desfile de carrozas. A las seis de la tarde un gran desfile de carrozas en un radio de 30 carrozas aproximadamente desfilan por la Villa Parraguesa. El desfile no deja de ser el preludio de la posterior romería que se celebra en el Parque de la Concordia, en la cual diversos familiares y amigos conversan y celebran la fiesta a modo de "Comida campestre" hasta la llegada de las grandes orquestas en las cuales la fiesta continúa hasta altas horas de la madrugada.

Las festividades anteriores y posteriores: "Kermesse y Bollín" 
La fiesta, no sólo se reduce en el día grande del último Domingo del mes de julio. El sábado, (día anterior al último domingo) se celebra el homenaje a los fundadores de la Sociedad de la Peruyal, en el cual participan las autoridades locales, las damas y la reina de la fiesta. Tras el homenaje se da el "pistoletazo" a las fiestas que es introducido por el Pregón, a la noche, comienza la llamada "Kermesse" palabra de adoptada del francés, en la cual el pueblo disfruta de diferentes grupos musicales amenizando la noche. El último día de la festividad y posterior al "día grande" es el llamado "Bollín". 
En sus comienzos esta festividad se resumía en una pequeña comida campestre en el barrio de la Peruyal de Arriondas, pero el paso de las nuevas generaciones ha dejado su impronta en esta festividad. A modo de fiesta del agua, los vecinos de Parres más jóvenes, disfrutan de una noche empapándose de agua unos sobre otros, a medianoche, estos salen con la charanga por las calles de la localidad al grito de "Agua, agua" y si esta, su petición no es atendida por los vecinos una gran muchedumbre les grita "En estos pisos no tienen grifos" u otros cánticos como "No seáis ratas, que el agua está barata". El gran baño de multitudes se acaba sobre las doce y media de la noche, esto varia en función del tiempo y la gente. Aun así la fiesta continúa en el barrio de la Peruyal hasta altas horas de la madrugada.  

Bollu de La Peruyal
Bollu de La Peruyal